CCV steht für:
 Card Code Verification, Kreditkartenvalidierung per Card Validation Code
 Clathrin-Coated Vesicle, eine spezielle Art sekretorischer Vesikel (Zellbiologie), siehe Clathrin
 Congress Center Villach, österreichisches Kongresszentrum
 Control Configured Vehicle, Experimentalflugzeug zur Untersuchung technischer Anforderungen einer Fly-by-Wire-Steuerung, siehe Lockheed F-104 G CCV
 Coordination Committee for Vocabulary, eine Abteilung der Internationalen Fernmeldeunion (ITU)
 Corporación Chilena del Vino
 römische Zahlzeichen für die natürliche Zahl 205

Abkürzung